Горошок:

 Горошок — інша назва роду рослин з родини бобових (Fabaceae) чина (Lathyrus).
 Горошок — інша назва роду рослин з родини бобових (Fabaceae) вика (Vicia).
 Горошок — зменшувальна форма до назви польової і городньої тран'янистої рослини з родини бобових горох.
 Зелений горошок — недостигле насіння гороху, що вживається як приправа до страви.
 Горошок — літературна форма для назви дрібних предметів круглої форми (Стоять високі паски збілими головами, присипані цвітним горошком — Панас Мирний, II, 1954, 82).
 Горошок — круглі цяточки, кружальця на тканині (Стоїть на крутих східцях… невисока дівчина у синьому в білий горошок платтячку — Василь Козаченко, Сальвія, 1956, 8).

Примітки

Джерела